Goodall ist der Familienname folgender Personen:

 Archie Goodall (1864–1929), irischer Fußballspieler
 Caroline Goodall (* 1959), britisch-australische Schauspielerin

 Edward Goodall (1795–1870), englischer Stahlstecher
 Frederick Goodall (1822–1904), englischer Maler
 Glen Goodall (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Graeme Goodall (1932–2014), australischer Toningenieur und Musikproduzent
 Howard Goodall (* 1958), britischer Komponist
 Jane Goodall (* 1934), britische Verhaltensforscherin
 John Goodall (1863–1942), englischer Fußballspieler
 Jonathan Goodall (* 1961), britischer Priester, Bischof der Kirche von England in der anglo-katholischen Tradition
 Joseph Goodall (* 1992), australischer Amateurboxer im Superschwergewicht
 Joshua Goodall (* 1985), englischer Tennisspieler
 June Goodall (1916–um 1975), englische Badmintonspielerin, siehe June Wheating
 Ken Goodall (1947–2006), irischer Rugbyspieler
 Lara Goodall (* 1996), südafrikanische Cricketspielerin
 Louis B. Goodall (1851–1935), US-amerikanischer Politiker
 Louise Goodall (* 1962), britische Filmschauspielerin
 Mortimer Morris-Goodall (1907–2001), britischer Autorennfahrer
 Reginald Goodall (1901–1990), englischer Dirigent
 Roy Goodall (1902–1982), englischer Fußballspieler
 Steve Goodall (* 1957), australischer Radsportler

Siehe auch:
 Goodall Ridge, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Jane-Goodall-Institut